

Sigle 
 Mean Corpuscolar Hemoglobin indice di laboratorio che esprime il contenuto medio di emoglobina in un eritrocita
 Melanin concentrating hormone – ormone concentrante della melanina
 Memory Controller Hub – Northbridge, che costituisce, insieme al Southbridge, la parte logica (chipset) di una scheda madre

Codici 
 MCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Machačkala (Russia)
 mch – codice ISO 639-3 della lingua maquitari